Farabel ist der Familienname folgender Personen:

 Johann von Farabel (lat. Johan Pharabel dominus dou Pui, frz. Jean de Farabel, † nach 1252, vor 1277), durch Ehe Herr von Le Puy in der Grafschaft Tripolis
 Wilhelm von Farabel (frz. Guillaume de Farabel, † nach 1282), Herr von Le Puy und Konstabler der Grafschaft Tripolis